Buddhist Monkey es una serie de animación para adultos creada por Rhode Montijo, Kenn Navarro y Aubrey Ankrum para Mondo Mini Shows.

Argumento 
Buddhist Monkey tanto en las que ha sobrevivido. Sus enemigos, los Generic Tree Ninjas, son osos que tratan de destruir lo que él aprecia, como en Enter the Garden cuando los Ninjas destruyeron varias de sus plantas, y Books of Fury, Su archi-némesis es The Dark Shadow Lord.

Normalmente, Buddhist Monkey es amable y tranquilo, pero cuando se ve perturbado por los Generic Tree Ninjas, se vuelve violento y comienza a luchar. Por lo general, esta transformación es seguida por efectos especiales. En el episodio, Three Courses of Death, aprendemos un poco más sobre el pasado de Buddhist Monkey. Cuando él era un mono más joven, todavía en formación, tenía un afro que fue quemado por el fuego de su sensei. A través de las enseñanzas de su sensei, Buddhist Monkey aprendió a controlar el fuego con sus manos, llegando a ser lo suficientemente fuerte como para hervir el agua de un lago entero. En el episodio, Buddhist Monkey fue capaz de derrotar a la mano derecha de su némesis, Char Sui. A pesar de que en realidad nunca se encuentra con su enemigo The Dark Shadow Lord, se puede suponer que los dos se enfrentarán en el futuro.